Le Tournoi de tennis d'Estoril 2008 se tient du 14 au 20 avril.

Faits marquants 
 Le tournoi accueille pour la première fois Roger Federer qui en profite pour remporter son premier tournoi de la saison face à Nikolay Davydenko, lequel abandonne au deuxième set en finale. Le Suisse empoche ainsi son  ATP.
 En double, Jeff Coetzee et Wesley Moodie s'imposent face à James Murray et Kevin Ullyett.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2008) (tournoi féminin)

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport au Portugal en 2008
Tennis en avril 2008